Puerto Villarroel (gemeente), een gemeente in het departement Cochabamba, Bolivia
 Puerto Villarroel (stad), de hoofdplaats van de gemeente